Schneehüenerstock oder Scheehüenderstock ist der Name mehrerer Berge im Kanton Uri in der Schweiz:
 Schneehüenerstock (), auch Unghürstöckli, zwischen Oberalppass und Schijenstock auf der Grenze zwischen den Gemeinden Gurtnellen und Andermatt
 Schneehüenerstock (Krönten) () westlich des Krönten auf der Grenze zwischen den Gemeinden Gurtnellen und Andermatt
 Schneehüenerstöckli (Fellital) (), Vorgipfel des Bächenstocks im Fellital, Gemeinde Gurtnellen
 Schneehüenerstöckli (Sasspass) () südlich des Krönten beim Sasspass westlich des Wichelhorns, Gemeinde Gurtnellen